Маргарет Бофорт, грофица од Ричмонда и Дарбија (Бедфордшир, 31. мај 1443 — Вестминстер, 29. јун 1509)
је био супруга Едмунда Тјудора. Била је кћерка Џона Бофорта и Маргарет Бошан од Блетса. Припадала је краљевској кући Ланкастер па је била кључна фигура у Ратовима двију ружа.

Маргаретин отац је умро кад је она имала непуне двије године, па ју је до девете године одгајала мајка. Тада је старатељство над Маргарет преузео Хенри VI, њен рођак у другом колену, који је у њој видио савршену невесту за свог полубрата, Едмунда Тјудора.

Маргарет се удала за Едмунда 1. новембра 1455. године и тако постала грофица од Ричмонда, а већ у новембру следеће године остала удовица. У тренутку Едмундове смрти, Маргарет је била у седмом месецу трудноће, а у јануару 1457. године родила је своје једино дете, сина Хенрија. Маргарет и њен син склонили су се у Пембрук док је беснио рат између краљевских кућа Ланкастера и Јорка, и остали су ту све до победе јоркиста 1461. године.

Маргарет се удавала још два пута након Едмундове смрти, али тежак пород кроз који је прошла као тринаестогодишња девојчица учинио ју је физички неспособном за рађање. Трећим браком је постала грофица од Дербија.

Након што је њен син преузео круну у бици код Босворта и постао Хенри VII Тјудор, Маргарет је на двору била ословљавана као краљева мајка. Титула краљице мајке није била примерена јер Маргарет никада није била супруга краља, али то је није спријечило да се тако понаша током синове владавине. Носила је одећу једнаке квалитете као и Елизабета од Јорка, тадашња краљица, и ходала само корак иза Елизабете Вудвил, удовице свргнутог краља. 

Иако није никада оспоравала Хенријево право да влада, Маргарет је по сродству била ближа свргнутом краљу него њен син. Чак је некада у потпису свом имену додавала слово R, што је била скраћеница за Regina (лат. краљица), а користиле су га само владајуће краљице (попут њених праунука, Мери I и Елизабете I). Овим потписом Маргарет је истицала властито право на круну коју никада није покушала придобити за себе. Да је то покушала и успела, постала би првом владајућa краљица Енглеске, тј. прва женом на месту владара.

Маргарет је умрла 29. јуна 1509. године. Сахрањена је у црном мермерном гробу, у Вестминстерској опатији, а касније ће поред ње бити сахрањена њена прапраунука, краљица Мери Стјуарт. Почевши од Хенрија VII, сви владари Енглеске, Велике Британије, и Уједињеног Краљевства потомци су Маргарет Бофорт.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1443.
Умрли 1509.
Породица Бофорт